Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Mokhovaïa, en Russie et dans les pays de l'ancienne URSS.

Russie 
 Rue Mokhovaïa, à Ivanovo
 Rue Mokhovaïa, à Moscou
 Rue Mokhovaïa, à Nijni Novgorod
 À Saint-Pétersbourg :
 Rue Mokhovaïa, dans le district central
 Rue Mokhovaïa, à Zelenogorsk
 Rue Mokhovaïa, à Lomonossov
 Rue Mokhovaïa, à Saransk
 Rue Mokhovaïa, à Khabarovsk
 Rue Mokhovaïa, à Tomsk

Ukraine 
 Rue Mokhovaïa, à Dnipro
 Rue Mokhovaïa, à Zaporijjia